Александр Васильевич Спеков (, Верещаки, Черниговская губерния — 25 января 1940, Мурманская область) — советский пограничник, участник советско-финской войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился а в селе Верещаки в крестьянской русской семье.

Окончил 6 классов. С 1917 года жил в селе Сростки (ныне — Бийского района Алтайского края), с 1931 года — в городе Бийске Алтайского края. Работал на заводе «Механлит».

В Пограничных войсках НКВД СССР с 1937 года. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

Телефонист взвода связи стрелкового батальона 2-го пограничного полка (Северо-Западный фронт) комсомолец красноармеец Александр Спеков, находясь в полевом карауле в составе 13 бойцов, 25 января 1940 года подвергся нападению роты противника. В течение боя передавал сведения в штаб о его ходе. Оставшись один в доме, сражался до последнего патрона. Погиб в этом бою. Похоронен у пограничного поста близ посёлка Куолаярви  Мурманской области. Последними словами Спекова, переданными по телефону, были: «Весь состав караула героически погиб, противник забрасывает дом гранатами, кончаю передачу, бросаю гранаты, выбрасываюсь в окно, привет Родине».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года «за успешное выполнение боевых заданий Правительства по охране государственных границ и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Спекову Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина (26.04.1940, посмертно).

Память 
 Именем А. Спекова названы улицы в городах Кандалакша, Бийск и Новозыбков, в селе Сростки Бийского района Алтайского края.
 Имя Героя присвоено пограничной заставе Алакуртинского пограничного отряда Северо-Западного пограничного округа (постановление Совета Министров СССР от 30 мая 1958 года). А. В. Спеков навечно зачислен в списки заставы.
 В 1980 году издан художественный маркированный конверт, посвященный герою.
 В городах Кандалакше и Бийске (у здания школы № 31) установлены памятники А. В. Спекову.
 в 1983 году в Бийске бюст Героя установлен перед корпусом завода «Союзсельхозтехника» (бывший завод «Механлит»).
 На домах, где жил А. В. Спеков, установлены мемориальные доски в Бийске (ул. имени Героя Советского Союза Спекова, д.12) и в селе Сростки (ул. Спекова, д. 25).
 Имя А. В. Спекова было присвоено в 1960 г. тепловозу  ТЭ3-1254, приписанному к депо Кандалакша, водившему пассажирский поезд «Полярная стрела» сообщением Мурманск-Москва, тепловозу серии ТЭП10 номер 041, выпущенному Харьковским заводом транспортного машиностроения в 1963 году. Тепловоз эксплуатировался в депо Кандалакша, в 1973 году был передан в депо Основа в Харькове, где проработал до 1987 года.
 Имя А. В. Спекова было присвоено электровозу ВЛ23-271, поступившему в депо Кандалакша в 1973 г. В конце 2019 г. в Эксплуатационном локомотивном депо Кандалакша был введен в работу электровоз ЭП1-006 имени А. В. Спекова.

Литература 
 
 Бондаренко В. В. 100 великих подвигов России. — М., 2011.

Примечания

Ссылки 
 
 Ими гордимся — А. В. Спеков.

Родившиеся в Новозыбковском районе
Персоналии:Бийск
Погибшие в боях советско-финляндской войны (1939—1940)